В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Клаудія Монтейру і Пат Медрадо виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Джордан і Роберта Маккаллум 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Барбара Джордан /  Роберта Маккаллум (фінал)
 Лора Дюпонт /  Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)

 Бет Нортон /  Наоко Сато (півфінал)
 Неріда Грегорі /  Марія Нойманова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу